Michael Haynes – attore statunitense 
 Michael Haynes – calciatore delle Isole Vergini britanniche
 Michael Haynes – cestista 
 Michael Haynes (n. 1980) – giocatore di football americano statunitense, di ruolo defensive end 
 Michael Haynes (n. 1965) – giocatore di football americano statunitense, di ruolo wide receiver 
 Michael Haynes – wrestler statunitense